Júda, Jákob fia a Bibliában
Júdai Királyság, ókori zsidó állam
Júda, férfinév
Júda, héber nyelven Jehudá Hánászi, röviden Rabbi, a misna szerkesztője